Siebourg ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Siebourg (* 1937), deutsche Dolmetscherin
 Max Siebourg (1863–1936), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch: Sieburg